Val 1998 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Indien 1998
Riksdagsvalet i Sverige 1998
Förbundsdagsvalet i Tyskland 1998
Mellanårsvalet i USA 1998